Comodoro Py puede referirse a alguno de los siguientes términos:

 Luis Py, comodoro de la Armada de Argentina.
 Comodoro Py (Buenos Aires), localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Justicia Federal de la Capital Federal, nombre común del edificio del Tribunal de la Capital Federal de Argentina, situado en la avenida Comodoro Py.